inklinator (przyrząd) – przyrząd do pomiaru inklinacji magnetycznej
 inklinator (dźwig) – dźwig pochyły

Maszynoznawstwo